Agliardi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Agliardi (1832–1915), Diplomat des Heiligen Stuhls und  Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Federico Agliardi (* 1983), italienischer Fußballspieler